Il singolare del Bausch & Lomb Championships 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Irina Spîrlea era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Lindsay Davenport ha battuto in finale 6–2, 6–3 Mary Pierce.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Bausch & Lomb Championships 1997